Список национальных памятников культуры Чешской Республики () — перечень памятников культуры Чешской Республики, в настоящее время имеющих правовой статус национальных. Этот статус присваивается движимым и недвижимым объектам, являющимся наиболее важной частью культурного богатства нации, сведения о которых содержатся в Центральном реестре памятников культуры Чешской Республики.

Правовой статус национального памятника культуры присваивается постановлением правительства Чехии. В соответствии с постановлением правительства 50/2010 Sb. от 08.02.2010 года, статус национального памятника культуры был присвоен 38 объектам, после чего количество национальных памятников культуры на территории Чешской Республики составило 274 объекта. В ноябре 2013 года министерство культуры Чехии внесло предложение о присвоении статуса национальных памятников культуры ещё 25 объектам, которые затем получили этот статус в соответствии с постановлением правительства 106/2014 Sb. от 28 мая 2014 года.

Все объекты в списке перечислены в хронологическом порядке, то есть по времени внесения их в список, и при этом сгруппированы по территориальному принципу.

Прага

Среднечешский край

Южночешский край

Пльзенский край

Устецкий край

Пардубицкий край

Южноморавский край

Моравскосилезский край

Оломоуцкий край

Злинский край

Либерецкий край

Край Высочина

Краловеградецкий край

Карловарский край

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Národní kulturní památky ČR v aplikaci MonumNet NPÚ
 Národní kulturní památky Moravskoslezského kraje

Национальные памятники культуры